Франсуа Мари Рауль (; 10 мая 1830, Фурн-ан-Веп, Нор — 1 апреля 1901, Гренобль) — французский химик и физик.

Член-корреспондент Парижской академии наук (1890), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1899).

Биография 
С 1867 — в Гренобльском университете (профессор с 1870). Исследуя в 1882—88 понижение температуры кристаллизации, а также понижение давления пара (или повышение температуры кипения) растворителя при введении в него растворённого вещества, открыл закон Рауля, применяемый для определения молекулярных масс веществ в растворённом состоянии.

Примечания

Литература 
 Штрубе В. Пути развития химии. — М.: Мир, 1984. — Т. 1-2.
 

Физики Франции
Химики Франции
Награждённые медалью Дэви
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук